Ножка:

 Ножка — уменьшительное название ноги
 Ножка — часть плодового тела шляпконожечного гриба. 
 Ножка — деталь мебели.
 Ножка, Степан Захарович (1915—1984) — сапёр 69-го отдельного инженерного батальона (37-я армия, Степной фронт), красноармеец.
 «Крылышко или ножка» — французская кинокомедия с Луи де Фюнесом и Колюшем в главных ролях.

См. также 
 
 Ножка мозга